Моэ:

Понятие 
 Моэ — слово жаргона отаку, изначально означающее фетишизацию или влечение к персонажам манги, аниме или видеоигр.

Топоним 
 Моэ — деревня в уезде Ляэне-Вирумаа, Эстония.

Персоналии 
Моэ (, ) — фамилия, известные носители:

 Моэ, Жанно (род. 1948) — люксембургский футболист.
 Моэ, Маргот (1899—1988) — норвежская фигуристка-одиночница.
 Моэ, Кнут Ивар (род. 1960) — норвежский кёрлингист и тренер.
 Моэ, Петер (род. 1982) — норвежский кёрлингист и тренер.
 Моэ, Эрлинг (род. 1970) — норвежский футбольный тренер.

См. также 
 Муэ

Примечания